ColorWay — міжнародний бренд витратних матеріалів для друку (лазерний друк, струменевий друк). Спеціалізується на продажу таких пристроїв для струменевого друку, як СБПЧ. Пропонує широкий асортимент засобів для чищення комп'ютерної, офісної, аудіо та відеотехніки, фото та відеокамер. У 2012 році розширила спектр продукції категорією: акустичні системи. В 2016 році до асортименту було додано захисні скла і чохли для смартфонів та планшетів. У 2017 році бренд представив власну лінійку Power Bank, а також захисні плівки для смартфонів. На початку 2018 року додано нову категорію: зарядні пристрої та мережеві фільтри.

Історія 
ТМ ColorWay почала свій розвиток у 2007 році. Європейський офіс знаходиться у Словаччині, м. Братислава. У 2011 році ввійшла в ТОП-3 серед лідерів витратних матеріалів для друку в Україні.
Продукція бренда ColorWay представлена в більш ніж 30 країнах світу, серед яких: Азербайджан, Білорусь, Грузія, Молдова, Румунія, Словаччина,  Угорщина, Україна та ін.

Продукція 

 Системи безперервної подачі чорнил (СБПЧ)
 Комплекти перезаправних картриджів (КПК)
 Лазерні картриджі
 Струменеві картриджі
 Чорнила
 Фотопапір
 Тонер
 Чистячі засоби
 Акустичні системи
 Захисне скло
 Зарядні пристрої
 Чохли
 Універсальні мобільні батареї
 Мережеві фільтри
 Захисне покриття

Вся продукція ColorWay відповідає міжнародним стандартам якості. Виробляється на заводах в Європі, Тайвані і Китаї, оснащених сучасним обладнанням і сертифікованих за системою ISO 9001:2008.

Продукція отримала дипломи «Науково-дослідного Центру Незалежних Споживчих Експертиз» ТЕСТ" по категоріях: фотопапір , чорнила, СБПЧ , тонер  для монохромних і кольорових лазерних пристроїв.

У 2010 році на всеукраїнському конкурсі Ukrainian IT-Channel Award, що оцінює внесок у розвиток українського ІТ-ринку підприємств ТМ ColorWay виступила у номінації "Відкриття року".

Відзнака «The Best of 2012» в номінації: Інноваційний підхід «Premium серія професійних засобів чищення для техніки», журнал IT Business Week.

Підтримка 
ТМ ColorWay надає повний спектр послуг з гарантійного та післягарантійного обслуговування. Представництва ТМ мають авторизовані сервісні центри з висококваліфікованими спеціалістами. Брак продукції становить менше 1%. З 2017 року на продукцію бренду діє програма прямого звернення.

Діяльність 

Цілі та завдання, які реалізує бренд ColorWay в процесі розвитку та просування:

 Комплексний підхід щодо вирішення питань пов'язаних з друком для дому та офісу.
 Збільшення обсягів друку в десятки разів.
 Економія за відмінної якості.

Девіз компанії «Яскраві кольори життя!»
Продукція покликана нести радість, зручність і нові можливості споживачам.

Участь у міжнародних виставках

 CeBIT 2013 (5-9.03.2013) м. Гановер
 Notebook Expo2013 (13.04.2013) м. Братислава
 Photokina 2014 (25.09.2014) м. Кельн
 DigiTec Expo 2014 (05.10.2014) м. Єреван
 Paperworld 2015 (03.02.2015) м. Франкфурт
 Melco 2015 (09.06.2015) м. Валенсія
 WESTech Dealer Day 2016 (18.03.2016) Словаччина
 Target Open Day 2016 (15.09.2016) м. Бредфорд
 WESTech Dealers Day 2017 (24.03.2017) Словаччина
 CHS Partners Day 2017 (12.09.2017) Угорщина
 Target Open Day 2017 (15.09.2017) Велика Британія
 СЕЕ 2017 (09.11.2017) м. Київ

Соціально-громадська діяльність

 І Маркетингова конференція 2011 ТМ ColorWay
 Підтримка соціального проекту FreeArt
 Участь у громадських проектах: «МотоТ Трофи — 2012», баркемпінг «GREENEXPO | Альтернативна енергетика» (2012 р.)
 Головний партнер Всеукраїнської фотовиставки «Моя люба Країна» (2012—2013 рр.)
 Партнер 5-го Львівського Фотофоруму (8-9.06.2013 р.)
 Партнер XIV Всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів «Погляд у майбутнє», у рамках проекту Odessa Holiday Fashion Week.
 Партнер TEDxNAU (20.05.2016)
 Партнер конференції DC Link (12.12.2016)

Примітки

Посилання 
Офіційний вебсайт
 «Рубин» планирует вывести продукцию ТМ ColorWay на новые массовые рынки 
 საქართველოში ТМ ColorWay-ის საწმენდი საშუალებების ოფიციალური მიწოდება დაიწყო 
 Эффективное сотрудничество ТМ ColorWay и компании Matrix 
 ColorWay CW-003/CW-002: инновационные акустические  
 Мой смартфон или Заметки о гигиене 

Підприємства, засновані 2007